Dominga je španělské ženské jméno, které se dá do češtiny přeložit jako Dominika. Pochází z latinského dominicus neboli dominus tedy pán. Mužské jméno je pak Domingo. U mužského rodu se může jednat o jméno či příjmení.

Externí odkazy 
 

Ženská jména